Чемпіонат СРСР з легкої атлетики в приміщенні — регулярні змагання в приміщенні, які щорічно проводились Федерацією легкої атлетики СРСР впродовж 1971—1991 років. Серед усіх внутрішніх легкоатлетичних змагань, які проводились в СРСР, вважались найбільш значущими легкоатлетичними стартами в приміщенні.

Історія 

Історія зимових змагань легкоатлетів в закритих приміщеннях в СРСР розпочала свій відлік 17 січня 1949 року, коли в Ленінграді в приміщенні колишнього Михайлівського манежу відкрився перший в країні зимовий стадіон з 250-метровою круговою доріжкою, яка довгі роки залишалась основним місцем тренувань та змагань найсильніших легкоатлетів країни. Таким чином, одними з перших в Європі радянські легкоатлети стали регулярно проводити змагання, що отримали назву Загальносоюзних зимових змагань в приміщенні. Якщо в 50-ті роки вони розглядались лише як один із засобів підготовки до літнього спортивного сезону, то до 70-х років набули самостійності. В легкій атлетиці з'явився окремий змагальний сезон — зимовий, що включав в себе такі великі змагання, як чемпіонати Європи та СРСР, міжнародні матчі національних збірних команд.

Програма змагань чемпіонату час від часу змінювалась. Загальна кількість дисциплін варіювалась від 19 (у 1974 році) до 31 (у 1990 році). При цьому у програмі кожного чемпіонату були присутні 8 чоловічих дисциплін (біг на 60, 1500 метрів, 60 метрів з бар'єрами, стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок, штовхання ядра) та 6 жіночих (біг на 60, 1500 метрів, 60 метрів з бар'єрами, стрибки у висоту, стрибки у довжину, штовхання ядра).

Чемпіони СРСР з легкоатлетичних багатоборств в приміщенні почали визначатись з 1975 року в межах основного чемпіонату. Починаючи з 1978 року, стали проводитись окремі чемпіонати СРСР з легкоатлетичних багатоборств в приміщенні.

Загалом було проведено 21 чемпіонат (1971—1991). Після розпаду СРСР та утворення СНД був проведений ще один чемпіонат на кшталт загальносоюзного, після чого він більше не проводився.

Чемпіонати

Основний чемпіонат

Чемпіонат з багатоборств

Дисципліни 

За історію проведення чемпіонатів першість серед чоловіків визначалась загалом у 27 дисциплінах, а у жінок — у 23 видах.

Чоловіки

Жінки

Встановлені рекорди 

В різні роки на чемпіонатах було встановлено 17 вищих світових досягнень (рекордів) у приміщенні: 11 — у чоловіків та 6 — у жінок. Крім цього, радянські спортсмени були також авторами багатьох європейських та національних досягнень (рекордів) у приміщенні.

Світові досягнення

Європейські досягнення

Національні досягнення

Медальний залік 

Нижче представлений загальний підсумок медалей, завойованих в межах офіційних стартів чемпіонатів СРСР з легкої атлетики в приміщенні.

Присутність у списку іноземних країн пояснюється тим, що в період 1973—1977 років регламент змагань передбачав проведення «відкритих» чемпіонатів, на які запрошувались іноземні (переважно з країн соціалістичного табору) спортсмени.

Командний залік 

За регламентом змагань командний залік визначався на чемпіонатах 1971—1984 років, а на наступних чемпіонатах союзна першість в приміщенні носила виключно особистий характер — командний залік не визначався.

Учасниками командного заліку в окремі роки виступали збірні команди:
 союзних республік та, окремо, міст Москви та Ленінграду
 спортивних товариств та відомств
 міст та областей СРСР

Переважно використовувався «республіканський» командний залік (1971, 1973, 1975, 1978—1984). Командний залік за підсумками трьох чемпіонатів (1972, 1974, 1976) визначався виключно серед збірних спортивних товариств та відомств. Водночас, на двох чемпіонатах (1973, 1983) командний залік визначався як за республіканським, так і за відомчим підходом.

Крім цього, командний залік за підсумками чемпіонатів СРСР з легкоатлетичних багатоборств у приміщенні (починаючи з 1978 року, коли вони почали проводитись як самостійна першість) визначався окремо.

Республіканський залік

Відомчий залік

Мультимедалісти 

Нижче наводяться списки спортсменів, які 5 або більше разів виборювали медалі чемпіонату СРСР з легкої атлетики в приміщенні.

За всю історію змагань найбільше разів (6) чемпіонство виборювала українка Тетяна Самоленко (Хамітова).

Чоловіки

Жінки

Див. також 

 Українська РСР на чемпіонатах СРСР з легкої атлетики в приміщенні

Примітки

Джерела

Загальні відомості 

 Легкая атлетика / Сост. Штейнбах В. Л. — М.: Олимпия Пресс, 2006. — С.375-384 
 http://gbrathletics.com/nc/ursi.htm

Результати по роках 

 

 

 

 

 

 

 

 Легкая атлетика: Справочник / Сост. Р. В. Орлов — М.: Физкультура и спорт, 1983 — С. 113—114, 117—118